Madre de Dios (pokrajina), pokrajina u departmanu Pando, Bolivija
 Madre de Dios (otok), Čile
 Madre de Dios (Terrane), Čile
 Madre de Dios (rudnik), Čile
 Madre de Dios (departman), Peru
 Madre de Dios (rijeka), rijeka u Peruu
 Madre de Dios (album), album sastava Dozer iz 2001.